Козявки:

 Козявки () — подсемейство жуков из семейства листоедов, насчитывающее 5800 видов.
 Козявки () — род жуков из семейства листоедов, из подсемейства козявок.
 Козявки — разговорное название обезвоженной (засохшей) носовой слизи.